Apátfalva – község Csongrád megyében
 Bélapátfalva – város Heves megyében
 Karancsapátfalva – 1927-ig önálló község, jelenleg a Nógrád megyei Karancslapujtő része
 Szászapátfalva – falu Romániában, Erdélyben, Szeben megyében (Bürkös község része)
 Vágapátfalva – Trencsén városrésze (Szlovákia)